Piaski (gmina w województwie białostockim) (alt. gmina Pieski)
 Gmina Pieski (województwo poznańskie)